

Околона — місто, штат Арканзас
 Околона — місто, штат Міссісіпі
 Околона — переписна місцевість